El Museo de Arte Colonial de San Francisco se encuentra ubicado en lo que fue el convento de la Iglesia de San Francisco, en la ciudad de Santiago, Chile, siendo fundado en el año 1969.

En sus siete salas se exhiben diversas reliquias de la religiosidad y el arte colonial. En la gran sala del museo se exhibe una serie de cuadros de Basilio Santa Cruz, que relatan la vida de Francisco de Asís. Se encuentran además una gran cantidad de tallas originadas en la escuela quiteña, y en la sala capitular del museo se exhiben una serie de trabajos en platería del taller jesuita en Calera de Tango, junto a otras obras jesuitas.

Se destaca también la sala Gabriela Mistral, que en su interior se muestran la medalla, el diploma y los facsímiles del Premio Nobel de Literatura ganado por la poetisa en 1945, y que ella legó al pueblo chileno bajo custodia de la Orden Franciscana.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Arte Colonial de San Francisco
Santiago (comuna)